Силезийски диалект или силезийски език (самоназвание: ślōnskŏ gŏdka) е диалект на полския език или самостоятелен западнославянски език, говорен от силезците главно в областта Силезия. Няма консенсус относно езиковата класификация на силезийския. Към 2011 г. се говори от около половин млн. души в Полша, Чехия, Германия и в съседните им райони.

Лексиката на силезийския е силно повлияна от среднонемските езици.

Разпространение 
Говорещите силезийски живеят най-вече в Горна Силезия, която е разделена между югозападната част на Полша и североизточната част на Чехия. До 1945 г. се е говорел и на места в Долна Силезия.

Силезийският германски се е говорел от етническите германци. Германското население е масово евакуирано от германските власти към края на Втората световна война, а останалите германци са депортирани от новата администрация, след като Полша анексира Силезия след края на войната.

Според официалното преброяване в Полша през 2011 г. около 509 000 души говорят силезийски като майчин.

Пример 
Според Ян Мьодек стандартният полски език винаги се е използвал от горносилезийците като молитвен език. Сравнение на молитвата Отче наш на силезийски, полски и чешки:

Източници 

Западнославянски езици
Езици в Полша
Култура на Чехия
Силезия